Мені́ск (від  — півмісяць):
 Меніск (анатомія) — внутрішньосуглобні зв'язки в колінному суглобі
 Меніск (фізика) — викривлена вільна поверхня в місці її зіткнення з поверхнею твердого тіла
 Меніск (лінза) — опукло-вгнута (або вгнуто-опукла) лінза, обмежена двома сферичними поверхнями
 Меніск (полководець) у Боспорському царстві, IV ст. до н.е.